Il nome cinese per lingua cinese ()
Hanyū, città giapponese